Croton isertii est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton isertii, Griseb., 1859 : Croton grisebachianus
 Croton isertii Geiseler, 1807 : Croton hircinus

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton

Isertii